Чемпионат Португалии по футболу 1952—1953 является 19-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 8-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 623 гола (в среднем 3,42 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1952/1953
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1952 году
1953 год в Португалии